How Bizarre (album) - album van OMC
 How Bizarre (single) - single van OMC van bovenstaand album